Jerzy Leopold Majewski (ur. 1891) – rotmistrz Wojska Polskiego, oficer 8 psk, odznaczony Krzyżem Walecznych i Medalem Niepodległości
 Jerzy Majewski (1898–1939) – kapitan administracji Wojska Polskiego, kawaler Krzyża Walecznych (trzykrotnie)
 Jerzy Michał Majewski (ur. 1899) – major kawalerii Wojska Polskiego, oficer 17 puł, kawaler Virtuti Militari i Krzyża Walecznych (trzykrotnie)
 Jerzy Majewski (1925–2019) – polityk, poseł, prezydent Warszawy
 Jerzy Stanisław Majewski (ur. 1959) – dziennikarz, varsavianista

Przypisy